Те́йлор (, ) — американське ім'я, отримане від прізвища Тейлор. Прізвище походить від середньоанглійського слова taillour, що означає «кравець».

Ім'я дається як і хлопчикам, так і дівчинкам. У США в 1990 році Тейлор було найпопулярнішим ім'ям для хлопчиків і 10-м найпопулярнішим іменем для дівчинок. З 2000 по 2005 рік входило до 20 найпопулярніших імен для дівчинок. У 2007 році стояло на 249-му місці по полярності для хлопчиків, і на 24-му місці для дівчинок.

Ім'я Тейлор також використовують в інших англомовних країнах, включаючи Англію, Уельс, Шотландію, Канаду, Австралію і Нову Зеландію.

Чоловіки

Перше ім'я 
 Тейлор Ворт (1991) — австралійський лучник.
 Тейлор Ган Цзінь Ван (1940) — американський вчений і астронавт НАСА.
 Тейлор Голл (1991) — канадський хокеїст.
 Тейлор Кінні (1981) — американський актор і модель.
 Тейлор Кітч (1981) — канадський актор та модель.
 Тейлор Лотнер (1992) — американський актор.
 Тейлор Сандер (1992) — американський волейболіст.
 Тейлор Твеллмен (1980) — американський футболіст, нападник збірної США.

Друге ім'я 
 Говард Тейлор Рікеттс (1871—1910) — американський патолог, спеціаліст із вивчення інфекційних хвороб, бактеріолог.
 Лукас Тейлор Майя Реїш (1995) — бразильський футболіст.
 Прюїтт Тейлор Вінс (1960) — американський актор.
 Семюел Тейлор Колрідж (1772—1834)  — англійський поет і літературний критик.
 Томас Тейлор Гаммонд (1920—1993) — американський учений, фахівець з історії СРСР, громадський діяч, викладач і фотограф.
 Філо Тейлор Фарнсуорт (1906—1979) — американський винахідник.
 Фінеас Тейлор Барнум (1810—1891) — американський шоумен, антрепренер.

Жінки 
 Тейлор Вейн (1968) — британська модель і порноакторка.
 Тейлор Віксен (1983) — американська порноакторка.
 Тейлор Гейз (1975) — американська порноакторка.
 Тейлор Гілл (1996) — американська модель.
 Тейлор Дейн (1962) — американська попспівачка, авторка-виконавиця та акторка.
 Тейлор Елліс-Вотсон (1993) — американська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринті, олімпійська чемпіонка.
 Тейлор Маккіоун (1995) — австралійська плавчиня.
 Тейлор Менсон (1999) — американська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринті.
 Тейлор Мітчелл (1990—2009) — канадська народна співачка і авторка пісень.
 Тейлор Момсен (1993) — американська актриса, рок-співачка та модель.
 Тейлор Рак (2000) — канадська плавчиня.
 Тейлор Рейн (1981) — американська порноакторка.
 Тейлор Рітцель (1988) — американська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Тейлор Свіфт (1989) — американська автор-виконавець, поп- та кантрі-співачка.
 Тейлор Таунсенд (1996) — американська професійна тенісистка.
 Тейлор Шиллінг (1984) — американська акторка

Див. також 
 Тейлор (прізвище)
 Тейлор — інші значення

Американські імена
Чоловічі імена
Жіночі імена